

Patronyme 

Eugène Jancourt (1815-1900), un bassoniste, compositeur et pédagogue français.